Фінал Кубка УЄФА 1978—1979 — фінал восьмого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем стала менхенгладбаська «Боруссія», що обіграла югославську «Црвену Звєзду» із загальним рахунком 2—1 за сумою двох матчів.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч 

Підсумковий рахунок 2–1 на користь «Боруссії»

Посилання 
 Кубок УЄФА 1978-79 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1978-79 на сайті RSSSF 

1979 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 9 травня
Травень 1979